Mykolaj-Pole (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:
 Mykolaj-Pole (Saporischschja, Nowomykolajiwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja. Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka
 Mykolaj-Pole (Saporischschja, Schyroke), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Schyroke